Touzac ist der Name zweier Orte in Frankreich:

 Touzac (Charente), ehemalige Gemeinde im Département Charente
 Touzac (Lot), Gemeinde im Département Lot